Droga krajowa nr 542 (Węgry)
 Droga krajowa nr 542 (Słowacja)